A Discovery jelentései:

Discovery űrrepülőgép
Discovery Channel televíziós csatorna  
Discovery Civilisation televíziós csatorna.
Discovery-program NASA program.
Discovery Institute keresztény konzervatív agytröszt
Discovery (album) Mike Oldfield 1984-es, kilencedik nagylemeze. 
Discovery (Daft Punk-album) a Daft Punk 2001 -es nagylemeze
Discovery (Soho Party-album) A Soho Party 1997-es nagylemeze